Frauenwahlrecht in den USA umfasst

 Geschichte des Frauenwahlrechts in den USA, eine ausführliche Darstellung der geschichtlichen Entwicklung hin zum Frauenwahlrecht in den USA
 Frauenwahlrecht in den Vereinigten Staaten mit Puerto Rico, eine Untersuchung möglicher Einflussfaktoren auf die politische Repräsentation von Frauen in den USA mit Puerto Rico und einen Abriss über die Entwicklung des Frauenwahlrechts dort